|-
| 84001 - || || 13 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84002 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84003 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84004 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84005 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84006 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84007 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84008 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84009 - || || 31 de juliol, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 84010 - || || 28 de juliol, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84011 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 84012 - || 2002 PR || 2 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 84013 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84014 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84015 - || || 5 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 84016 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84017 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84018 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84019 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84020 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84021 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84022 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84023 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84024 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84025 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84026 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84027 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84028 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84029 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84030 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84031 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84032 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84033 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84034 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84035 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84036 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84037 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84038 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84039 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84040 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84041 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84042 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84043 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84044 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84045 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84046 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84047 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84048 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84049 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84050 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84051 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84052 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84053 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84054 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84055 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84056 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84057 - || || 14 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84058 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84059 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84060 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84061 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84062 - || || 15 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84063 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84064 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84065 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84066 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84067 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84068 - || || 1 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84069 - || || 1 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84070 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84071 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84072 - || || 1 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84073 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 84074 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 84075 Peterpatricia || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 84076 - || 2002 QN || 16 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84077 - || || 16 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84078 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84079 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84080 - || || 19 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84081 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84082 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84083 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84084 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84085 - || || 27 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84086 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84087 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84088 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84089 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 84090 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84091 - || || 31 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84092 - || || 31 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84093 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84094 - || || 30 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84095 Davidjohn || || 20 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 84096 Reginaldglenice || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 84097 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84098 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84099 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84100 - || || 3 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
4